BCD:
 Двоично-десятичный код (англ. binary-coded decimal), BCD — форма записи рациональных чисел, когда каждый десятичный разряд числа записывается в виде его четырёхбитного двоичного кода
 Bolt Circle Diameter — диаметр окружности, на которой расположены болты, закрепляющие звезду системы ведущих звёзд велосипеда
 Boot Configuration Data
 Устройство контроля плавучести (англ. Buoyancy Control Device) — устройство, предназначенное для компенсации переменной отрицательной плавучести аквалангиста